Пи́тер Ло́лер (, ) — австралийский повстанец и политик ирландского происхождения. Член парламента (входил в Законодательное собрание Виктории).

Биография 
Родился в британской в те годы Ирландии, в многодетной семье католика-противника десятины, который некоторое время был парламентарием. Выучился в Дублине на гражданского инженера. Вместе с братом Ричардом отправился в Австралию, куда прибыл в октябре 1852. При этом три других брата Питера эмигрировали в Америку и сражались за разные стороны во время Гражданской войны в США.

Возглавил Эврикское восстание. После его поражения был схвачен раненным, но смог спрятаться и бежать. Скрывался с мушкетной пулей в плече, но в конце концов нашел помощь. Руку ампутировали, понадобилась повторная операция, но в итоге мятежник пошел на поправку. Отделенную от тела конечность сначала выбросили, но затем подобрали и похоронили как полагается.

Скончался в доме своего сына в Ричмонде.

Личная жизнь 
Был женат на Алисии Лолер с 1855 по 1887 (год её смерти). У них родились дочь Анна и сын Джозеф.

Примечания

Ссылки 
  Dictionary of Australian Biography
 
 Ian Turner, 'Lalor, Peter (1827—1889)', Australian Dictionary of Biography, Volume 5, Melbourne University Press, 1974, pp 50-54.

Политики Австралии
Предводители восстаний против Англии
Предводители восстаний XIX века